Long Beach kan syfta på:

 Long Beach Grand Prix – en årlig tävling i IndyCar Series i april på Long Beach Circuit
 USS Long Beach (CGN-9) – en tidigare atomdriven robotkryssare tillverkad för USA:s flotta
 Long Beach EP – EP av Laakso

Geografi

USA 

 Long Beach (strand i USA, Florida), Monroe County, 
 Long Beach (ort i USA, Maryland), Calvert County, 
 Long Beach (ort i USA, Mississippi), Harrison County, 
 Long Beach (strand i USA, North Carolina, Brunswick County, lat 33,91, long -78,15), 
 Long Beach (ort i USA, North Carolina, Brunswick County, lat 33,91, long -78,12), 
 Long Beach (strand i USA, New Jersey, Ocean County, lat 39,75, long -74,10), 
 Long Beach (strand i USA, New Jersey, Ocean County, lat 39,74, long -74,12), 
 Long Beach (strand i USA, Connecticut, Fairfield County, lat 41,16, long -73,17), 
 Long Beach (strand i USA, Connecticut, Fairfield County, lat 41,15, long -73,15), 
 Long Beach (strand i USA, Connecticut, Fairfield County, lat 41,07, long -73,40), 
 Long Beach, Indiana, ort, LaPorte County, 
 Long Beach (strand i USA, Massachusetts, Barnstable County), 
 Long Beach (strand i USA, Massachusetts, Dukes County), 
 Long Beach (strand i USA, Massachusetts, Essex County, lat 42,45, long -70,94), 
 Long Beach (strand i USA, Massachusetts, Essex County, lat 42,63, long -70,62), 
 Long Beach (strand i USA, Maine), York County, 
 Long Beach (ort i USA, Minnesota), Pope County, 
 Long Beach (strand i Nassau County), strand, Nassau County, 
 Long Beach, New York, ort, Nassau County, 
 Long Beach (strand i USA, New York, Suffolk County, lat 40,92, long -73,17), 
 Long Beach (strand i USA, New York, Suffolk County, lat 41,12, long -72,29), 
 Long Beach (strand i USA, New York, Suffolk County, lat 41,00, long -72,32), 
 Long Beach, Kalifornien, ort, Kalifornien, Los Angeles County, 
 Long Beach Airport
 Long Beach Circuit
 Long Beach Naval Shipyard
 Long Beach (strand i USA, Montana), Flathead County, 
 Long Beach, Washington, Pacific County, 

Robotskapade USAförgreningar